Нассим Акрур (род. 10 июля 1974, Курбевуа) — алжирский футболист, нападающий клуба «Шамбери».

Клубная карьера 
Акрур родился  в Курбевуа во Франции в семье алжирского происхождения. Начал карьеру в любительском клубе «Олимпик» Нуази-ле-Сек, где он играл в 1995—1997 годах. Затем играл в Англии за «Саттон Юнайтед» и «Уокинг», а в 2000-м году он вернулся во Францию. По возвращении стал игроком третьего эшелона клуба «Истр». В 2001 году он перешел из третьего во второй дивизион. Летом 2002 он отправился в «Труа». Его дебют состоялся 24 августа 2002 против «Лилль». В 2003 году его команда «Труа» спустилась из Ligue 1 в Ligue 2.

В 2004 Акрур перешел из «Труа» в другой французский клуб «Гавр». Дебют за «Гавр» состоялся 6 августа 2004 года. В Гавре провёл осенний тур сезона 2004/05, а зимой, перешёл в «Гренобль». В «Гренобле», впервые появился в 2005 году в матче с «Ниортезом», 11 января, (5:1) и забил дебютный гол. В сезоне 2007/08 добился повышения из Ligue 2 в Ligue 1 в общей сложности на 5,5 лет для «Гренобля» в лиге он провёл 194 матча и забил 54 гола.

Акрур летом 2010 года вернулся в «Истр», где он раньше играл с 2000 по 2002 год. Он играл в Истре до лета 2013 года, после вернулся в Гренобль и регулярно забивал голы в четвертом дивизионе.  В 2016 году, в возрасте 42 лет, Акрур перешел в Анси. Через три года объявил о завершении игровой карьеры, стал молодежным тренером куба «Анси», но через пол года подписал контракт с Шамбери («Chambéry SF»).

Международная карьера 
Карьеру за национальную сборную Нассим начал 5 декабря 2001 года. В товарищеском матче между сборной Алжира и Ганой (1:1) он дебютировал на 60-й минуте.  

Акрур  играл в составе алжирской команды Кубка Африканский Наций 2002 года, а после команды Кубка Африканских наций 2004 года.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Олимпик» Нуази-ле-Сек
Игроки ФК «Саттон Юнайтед»
Игроки ФК «Уокинг»
Игроки ФК «Истр»
Игроки ФК «Труа»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Гренобль»
Игроки ФК «Анси»